Нуева Италија се односи на више насеља у Мексику:
 Нуева Италија (Окосинго), насеље у општини Окосинго
 Нуева Италија (Виља Корзо), насеље у општини Виља Корзо
 Нуева Италија (Пихихијапан), насеље у општини Пихихијапан
 Нуева Италија (Којука де Каталан), насеље у општини Којука де Каталан
 Нуева Италија (Анхел Албино Корзо), насеље у општини Анхел Албино Корзо
 Нуева Италија (Мартинез де ла Торе), насеље у општини Мартинез де ла Торе
 Нуева Италија (Зиватанехо де Азуета), насеље у општини Зиватанехо де Азуета

или:
 Нуева Италија де Руиз (Мухика), насеље у општини Мухика
 Нуева Италија де Руиз Сијете (Мухика), насеље у општини Мухика